Fay (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Fay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fay (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Fay (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia